Евгений Геннадьевич Корешко́в (, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, центральный нападающий, участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. С 2007 года занимается тренерской деятельностью. С 2009 по 2013 годы был главным тренером магнитогорской молодёжной команды «Стальные лисы». Заслуженный тренер России (2011). Младший брат Александра Корешкова.

Биография 
Начинал играть в «Ладе» и усть-каменогорском «Торпедо». В 1994 году перешёл в магнитогорский «Металлург», где провёл 10 сезонов, выступал в звене вместе со старшим братом Александром. За годы выступления в «Магнитке» неоднократно признавался самым ценным игроком чемпионатов России, становился лучшим бомбардиром и снайпером, дважды выигрывал Чемпионат России и становился серебряным призёром, трижды выигрывал бронзу, так же дважды побеждал в Евролиге, обладатель Суперкубка Европы.

После легендарного выступления за Магнитогорский «Металлург», остался в сердцах болельщиков любимчиком, гордостью за их лучшие воспоминания. После этого сменил четыре команды («Сибирь», «Северсталь», «Мечел» и «Казцинк-Торпедо»). Последний сезон провёл в швейцарской Лиге Б за клуб ХК Мартиньи, в составе которого набрал 52 очка (21+31) в 42 матчах.

1 января 2018 года Евгений Корешков покинул пост главного тренера столичного хоккейного клуба «Барыс».

Достижения 
Командные
 Чемпион Казахстана 1993, 1994 гг.
 Бронзовый призёр Чемпионата России 1994/95 (МХЛ), 1999/00 и 2001/02;
 Серебряный призёр Чемпионата России 1997/98 и 2003/04;
 Чемпион России 1998/99 и 2000/01;
 Обладатель Кубка России 1997/98;
 Победитель Евролиги 1998/99 и 1999/00;
 Обладатель Суперкубка Европы 2000;
 Победитель Первого дивизиона Чемпионата Мира 2003;
 Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2007 г.

Индивидуальные
 Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»).
 Лучший хоккеист Казахстана 1994, 2003 и 2006 годов.
 Лучший бомбардир (16 очков) и ассистент (10 передач) Чемпионата Мира (Дивизион C) 1994 года;
 Обладатель Золотого шлема 1995(в конференции «Восток»), 1997, 1999 и 2000 годов.
 Обладатель приза «Три бомбардира» 1995 (вместе с Александром Корешковым и Константином Шафрановым), 1999(с Александром Корешковым и Равилем Гусмановым) и 2001(с Александром Корешковым и Юрием Кузнецовым) годов.
 Лучший бомбардир (12 очков) плей-офф Чемпионата России 1996/97;
 Обладатель приза Золотая клюшка 1997 и 1999 годов.
 Лучший бомбардир (43 очка) и снайпер (25 голов) Чемпионата России 1998/99; 
 Обладатель приза «Самому результативному игроку» 1999 года.
 Обладатель приза «Рыцарю атаки» 1999 года.
 Участник Матча всех звёзд Чемпионата России 1999/2000.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную Казахстана

Тренер 
С 2007 года начал заниматься тренерской деятельностью. Тренировал «Металлург-2». Сначала ассистент Андрея Шаянова, затем главный тренер. В сезоне 2009/10 привёл магнитогорскую молодёжную команду «Стальные Лисы» к победе в первом чемпионате Молодёжной хоккейной лиги, после чего получил предложение поработать с молодёжной сборной России.

Тренерская работа 
 2008—2009: тренер команды  «Металлург-2» Мг
 2009—2013: главный тренер молодёжного хоккейного клуба  «Стальные лисы»
 с 2010 — тренер молодёжной (до 20 лет) сборной России.
 2013: тренер команды  «Металлург» Мг
 2015—2018: тренер команды  «Барыс»
 23 сентября — 20 октября 2015: исполняющий обязанности главного тренера команды  «Барыс»
 2019- 2022: тренер команды «ЦСКА»
 2022 - н.в.: помощник главного тренера ХК «СКА» по общим вопросам, работа с нападающими

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжных команд 2011;
 Победитель регулярного сезона и обладатель Кубка Харламова (2009/10, Стальные лисы);
 Обладатель Приза имени Владимира Юрзинова лучшему тренеру МХЛ (2009/10, Стальные лисы);
 Обладатель Кубка Открытия (2010, Стальные лисы);
 Главный тренер сборной Востока в Матчах всех звёзд МХЛ 2011 и 2012.
 Обладатель Кубка Гагарина 2019 и 2022 гг.

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 05 мая 2013 года

Семья 
Кроме Евгения (1970 г. р.) и Александра (1968 г. р.), есть ещё два брата Корешковых: самый старший — Игорь (1966 г. р.) выступал за «Авангард», «Автомобилист», ЦСК ВВС и «Металлург» (Магнитогорск), после чего стал тренером, сын Игоря Ростислав (1989 г. р.) также занимается хоккеем; самый младший — Дмитрий — тоже занимался хоккеем, но профессиональным спортсменом не стал. Все четверо воспитанники усть-каменогорской хоккейной школы, в которую их отдал отец Геннадий — спортсмен-любитель.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на global-sport.ru 
 ЕВГЕНИЙ КОРЕШКОВ: «ПОСТАРАЮСЬ ДОГНАТЬ МАКАРОВА»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Ред Айс»
Игроки ХК «Мартиньи»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Металлург» Магнитогорск
Тренеры ХК «Барыс»